mrežni premosnik
premosnici, tuatara